Готика (готик, готический) — многозначный термин, как правило, связанный с культурой европейского средневековья и Нового времени.

Готика в культуре 
 Готика — направление в архитектуре.
 Неоготика — направление в архитектуре.
 Готический шрифт — разновидность шрифта.
 Новоготическое письмо
 Готический курсив
 Готический доспех
 Готическая литература — направление в литературе ужасов.
 Готик-рок — направление в музыке.
 Готик-метал — направление в музыке.
 Готы (субкультура) — субкультура поклонников «готических» музыки и эстетики.
 Готическая мода — направление в моде, связанное с этой субкультурой.
 Готическая лолита

Компьютерные игры 
 Серия игр Gothic
 Gothic
 Gothic II
 Gothic 3
 Arcania: Gothic 4
 Risen

Фильмы 
 1986 — «Готика» (Великобритания), режиссёр Кен Расселл
 2003 — «Готика» (США), режиссёр Матьё Кассовиц

См. также 
 Американская готика
 Gothika — японская музыкальная группа
 Готы (значения)